Volum, quantitat d'espai ocupada per un cos.
 Volum (termodinàmica)
 Forma volum
 Volum (so)
 Volum (compressió)
 Volum (informàtica)
 Volum com a sinònim de quantitat
 Volum (publicació)
 Volum (economia)
 Volum (revista)
 Volume !
 The Volumes
 Volumes (banda)